BGD steht für:
 Bangladesch, Länderkürzel nach ISO 3166
 Berchtesgaden, deutsche Marktgemeinde
 Bund für Gesamtdeutschland, deutsche rechtsextreme Partei 
 Bundesgymnasium Dornbirn in der österreichischen Stadt Dornbirn im Bundesland Vorarlberg 
 Bahnhof Berlin-Grunewald (DS100-Code)

BGD als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Berchtesgadener Land (für Berchtesgaden)

BGD